I Divisão 2020/2021 − 75. sezon mistrzostw Portugalii w piłce siatkowej zorganizowany przez Portugalski Związek Piłki Siatkowej (Federação Portuguesa de Voleibol, FPV). Zainaugurowany został 26 września 2020 roku.

Drużyny uczestniczące 

Uwagi:
 W sezonie 2019/2020 ze względu na przedwczesne zakończenie rozgrywek z powodu szerzenia się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 nie wyłoniono mistrza Portugalii. W tabeli podane zostały miejsca, które poszczególne zespoły zajęły w fazie zasadniczej.
 Po sezonie 2019/2020  zrezygnował z udziału w I Divisão.
 6 listopada 2020 roku  wycofał się z rozgrywek ze względu na problemy finansowe. Wszystkie mecze tego klubu zostały anulowane.

Hale sportowe

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Druga faza

Grupa mistrzowska

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Grupa spadkowa

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Faza play-off

Mecze o miejsca 1-4

Drabinka

Półfinały 
(do trzech zwycięstw)

Mecze o 3. miejsce 
(do dwóch zwycięstw)

Finały 
(do trzech zwycięstw)

Mecze o miejsca 5-8

Drabinka

Półfinały 5-8 
(do dwóch zwycięstw)

Mecze o 7. miejsce 
(do dwóch zwycięstw)

Mecze o 5. miejsce 
(do dwóch zwycięstw)

Finał Pucharu Federacji 
(do dwóch zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Statystyki

Sety i małe punkty

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Portugalii
2020 w piłce siatkowej
2020 w Portugalii
2021 w piłce siatkowej
2021 w Portugalii